82-й чемпионат Испании по футболу (Primera Division) проходил в 2012 и 2013 годах. Титул защищает «Реал Мадрид», который в прошлом сезоне выиграл свой 32-й титул чемпиона Испании. За 4 игры до окончания сезона «Барселона» досрочно, в 22-й раз, стала чемпионом Испании.

Участники 
По итогам сезона 2011/2012 Чемпионат покинули футбольные клубы:
 «Вильярреал» (Вильярреаль) — 18-е место в турнирной таблице (41 очко)
 «Спортинг» (Хихон) — 19-е место в турнирной таблице (37 очков)
 «Расинг» (Сантандер) — 20-е место в турнирной таблице (27 очков)

Из Сегунды 2011/2012 квалифицировались футбольные клубы:
 «Депортиво» (Ла-Корунья) — 1-е место в турнирной таблице (88 очков)
 «Сельта» (Виго) — 2-е место в турнирной таблице (85 очков)
 «Вальядолид» (Вальядолид) — выиграл плей-офф Сегунды

География соревнований

Регламент 
Чемпионат Испании по футболу 2012/2013 пройдет с 18 августа 2012 года по 1 июня 2013 года. В чемпионате примут участие 20 команд, которые сыграют между собой в два круга (каждая команда проводит по два матча с каждой из остальных команд — один матч на своем поле и один в гостях). Таким образом, в турнире будет сыграно 38 туров, в общей сложности — 380 матчей.

Участие лучших команд в еврокубках 
По состоянию на начало чемпионата квота Испании на участие в еврокубках была следующей:

Ещё одна путевка в Лигу Европы УЕФА (в Групповой этап) будет дана победителю Кубка Испании по футболу. И в зависимости с командами, которые выиграют Лигу Чемпионов и Лигу Европы УЕФА.

Турнирная таблица 

1. «Малага» была исключена из еврокубков и её место должен был занять «Райо Вальекано», который не прошёл аттестацию и вместо него в Лиге Европы сыграла «Севилья».

Результаты матчей

Потуровая таблица

Лучшие бомбардиры (Трофей Пичичи)

Трофей Замора

Рекорды в чемпионате 
 Самая крупная победа хозяев (+6):
 09/12/2012 «Атлетико Мадрид» (Мадрид) — «Депортиво» (Ла-Корунья) 6:0

 Самая крупная победа гостей (-5):
 27/10/2012 «Райо Вальекано» (Мадрид) — «Барселона» (Барселона) 0:5
 28/10/2012 «Мальорка» (Пальма-де-Мальорка) — «Реал Мадрид» (Мадрид) 0:5
 20/01/2013 «Валенсия» (Валенсия) — «Реал Мадрид» (Мадрид) 0:5

 Наибольшее число голов в одном матче (9):
 20/10/2012 «Депортиво» (Ла-Корунья) — «Барселона» (Барселона) 4:5

 Самый быстрый гол (Хосе Рейес — 13 секунд):
 18/11/2012 «Севилья» (Севилья) — «Бетис» (Севилья) 5:1

 Самый поздний гол (Роберто Трасоррас — 94 минуты 3 секунды):
 20/08/2012 «Райо Вальекано» (Мадрид) — «Гранада» (Гранада) 1:0

Обновление рекордов Ла Лиги 
 Фабрис Олинга («Малага») стал самым молодым бомбардиром Лиги. Его дебют состоялся 18 августа 2012 года, в гостевом матче с «Сельтой», который закончился победой «Малаги» (0:1). Фабрис Олинга вышел на замену на 58-й минуте вместо Себастьяна Фернандеса, а на 84-й минуте забил гол. На этот момент ему было 16 лет и 98 дней.
 13 января 2013 года по окончании первого круга чемпионата игрой с «Малагой», «Барселона» набрала 55 из 57 возможных очков, одержав 18 побед и 1 ничью, установив новый рекорд результативности Лиги. Данный рекорд был прерван уже в следующем туре, где «Барселона» в гостях уступила «Реал Сосьедаду», потерпев первое поражение в сезоне.
 2 февраля 2013 года в матче с «Гранадой» Криштиану Роналду установил своеобразное «достижение»: стал первым игроком в истории Лиги, забивавшим в ворота всех команд чемпионата, включая свою (суммарно в течение нескольких сезонов).
 30 марта 2013 года в матче с «Сельтой» Лионель Месси установил рекорд Лиги, ранее недоступный ни одному игроку, забив в ворота соперников в 19 играх подряд (11-29 туры). Затем пропустив три матча из-за травм, он забил ещё в двух (33-34 туры).
 29 апреля 2013 года в матче 33-го тура с Атлетик Бильба́о Лионель Месси установил рекорд Лиги по голам на чужом поле — забитый гол в этом матче стал 24-м выездным мячом для Месси в сезоне.
 Лионель Месси поразив ворота Атлетик Бильба́о в матче 33-го тура чемпионата установил очередной рекорд, форвард «Барселоны» не уходил с поля без гола в 15 гостевых матчах подряд. Прежним обладателем рекорда был Даниэль Гуиса, который в сезоне-2007/08 в составе Мальорки забивал на протяжении 14 гостевых матчей подряд.
 По итогам сезона «Барселона» установила ещё один рекорд — забила во всех 38 матчах, и повторила три: набрала наибольшее число очков (100) и победила больше всего раз (32, оба рекорда повторили достижения «Реала» в прошлом сезоне), пропустила минимум голов на выезде (11, как «Депортиво» в сезоне 1993/94 и «Валенсия» в сезоне 2003/04).
 Это второй сезон, в котором две команды преодолели отметку в 100 забитых мячей («Барселона» и «Реал»), причём впервые это случилось в прошлом сезоне.

Хет-трики

Покеры

Пента-трики

Фейр-плей

Другие факты 
 Перед матчем команд Райо Вальекано и Реал Мадрид хулиганы перерезали электрокабели лишив стадион освещения на вышках, в результате чего матч был перенесен.
 После 29 тура Лионель Месси уже забил всем командам текущего чемпионата, поразив ворота соперников в 25 играх.
 «Барселона» никому не уступала лидерства в турнирной таблице ни разу за весь сезон.
 «Барселона» забила свой 100-й гол во время матча 33-го тура (2:2 на выезде с «Атлетиком Бильбао», 27 апреля 2013 года).

См. также 
 Второй дивизион Испании по футболу 2012/2013
 Сегунда Дивизион B 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 LFP.es
 LigaBBVA.com
 sportYou.es
 Inside Spanish Football

2012/2013
Спорт в Испании в 2012 году
Спорт в Испании в 2013 году
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013